Edward Korniłowicz (1847–1909) – polski lekarz psychiatra
 Kazimierz Korniłowicz (1892–1939) – polski działacz społeczny i oświatowy
 Maria Korniłowicz (1925-1996) – polska pisarka i tłumaczka
 Rafał Korniłowicz (1876–1916) – polski pedagog, inżynier, działacz społecznyPSB t. 14 s. 86 
 Tadeusz Korniłowicz (1880–1940) – podpułkownik WP, psycholog
 Władysław Korniłowicz (1884–1946) – polski ksiądz katolicki